GAS est un sigle qui peut désigner :
 Galpin Auto Sports, une entreprise automobile ;
 Gear acquisition syndrome (en français, syndrome d'acquisition de matériel).

GAS est une abréviation qui peut désigner :
 GNU Assembler, le programme assembleur du projet GNU.

Gas est un nom qui peut désigner :
 Gas, une commune d'Eure-et-Loir en France.
 Gas, un cartoon de Chuck Jones, sorti en 1944.